Výraz Nagato může znamenat:

 Nagato (Jamaguči) – město v japonské prefektuře Jamaguči,
 Nagato (Nagano) – město v japonské prefektuře Nagano,
 Provincie Nagato – jedna ze starých japonských provincií,
 Nagato (1919) – bitevní loď Japonského císařského námořnictva.